Korè, een Oud-Grieks beeld uit de archaïsche periode
 Persephone (bijnaam: Kore), een godin in de Griekse mythologie
 Kore (groep), een Franse muziekgroep
 Kore (maan), een maan van Jupiter